Нусратулло Махсум, или джамоат имени Нусратулло Махсума () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Казнок) до центра района (пгт Гарм) — 12 км. В состав джамоата входят 11 дехов (сельских населённых пунктов). Население — 13 762 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Постановлением Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 8 июля 2004 года, № 566 дехот Казнок переименован в дехот Нусратулло Махсум.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана